Citroën steht für:
 Citroën, französische Automobilmarke
 A. B. Citroen, ein Berliner Pelzfabrikations- und Handelsunternehmen

Citroen bzw. Citroën ist der Familienname folgender Personen:
 André Citroën (1878–1935), französischer Automobilkonstrukteur und Gründer der gleichnamigen Automarke
 Ilse Ledermann-Citroen (1904–1943), deutsches Opfer des Holocaust, Person um Anne Frank
 Paul Citroen (1896–1983), niederländischer Künstler
 Ruth Cidor-Citroën (1906–2002), deutsch-israelische Künstlerin 
 Soesja Citroen (* 1948), niederländische Jazzsängerin